Boz puede referirse a:

 La localidad francesa de Boz.
 Una localidad en Uzbekistán: Boz.
 El nombre común de la planta Euonymus europaeus.